Стволоедки, или древоедки  — семейство насекомых из отряда двукрылых, подотряда короткоусых.

Описание 
Брюшко цилиндрической формы. Третий сегмент усиков подразделён на более или менее одинаковые кольца.

Экология 
Личинки развиваются в гнилой древесине и под корой и являются хищниками. Жизненный цикл двухлетний.

Филогенетические отношения 
Состав и положение этого семейства неоднократно пересматривалось. В узком понимании семейство состоит только из одного рода Xylophagus. В расширенном понимании семейство включены 145 видов и 15 родов

Схема филогенетических взаимоотношений стволоедок (Xylophagomorpha) с внешними группами показана ниже на схеме:

Примечания 

Xylophagomorpha
Семейства насекомых